Olmsted est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Barbara Olmsted (1959-), kayakiste canadienne ;
 Dan Olmsted (vers 1954-2017), journaliste et  rédacteur en chef américain ;
 Frederick Law Olmsted (1822-1903), architecte-paysagiste américain, célèbre entre autres pour la conception de nombreux parcs urbains, dont le Central Park de New York et le parc du Mont-Royal à Montréal ;
 Frederick Law Olmsted, Jr. (1870-1957), fils du précédent, architecte paysagiste américain également connu pour son combat pour la protection de l'environnement.

Toponyme 

 Olmsted, un village du comté de Pulaski dans l'Illinois, aux États-Unis.

Divers 
 Olmsted Brothers est une firme d'architectes paysagers aux États-Unis.